Переулок Талали́хина — переулок в Петроградском районе Санкт-Петербурга с односторонним движением. Проходит от проспекта Добролюбова до улицы Блохина.

История 
С 1798 года носил название Малая Никольская улица, дано по приделу Николая Чудотворца в находившейся вблизи проезда в церкви Успения Богородицы (ныне Князь-Владимирский собор). Существовал вариант Мало-Никольская улица. С 1828 года переименован в Грязный переулок, иногда обозначавшийся как 1-й Грязный переулок. 14 января 1905 года присвоено название Успенский переулок, по церкви Успения Богородицы.

15 декабря 1952 года переименован в переулок Талалихина, в честь В. В. Талалихина, советского лётчика, первым совершившего таран в ночном воздушном бою в Великую Отечественную войну, Героя Советского Союза.

Достопримечательности 
 Успенский сквер с Князь-Владимирским собором

Примечания

Литература 
 

 
 
Привалов В. Д. Улицы Петроградской стороны: Дома и люди. — М.: Центрполиграф, 2013. — 564 с. — (Все о С.-Петербурге) — Переулок Талалихина: С. 507—508.

Ссылки